Дмитрий Горин:
 Горин, Дмитрий Валентинович (род. 1972) — российский футболист (мини-футбол).
 Горин, Дмитрий Петрович (1907—1974) — председатель колхоза в Воронежской области, Герой Социалистического Труда.
 Горин, Дмитрий Фёдорович (род. 21 апреля 1952) — скульптор в области монументально-декоративной и станковой скульптуры, автор ряда памятников в г. Белгороде и области.
 Горин, Дмитрий Прокофьевич (1901—1943) — советский борец. Примечания